Влади́мир Ива́нович Бы́ков:
 Быков, Владимир Иванович (род. 1954) — депутат Государственной думы III созыва.
 Быков, Владимир Иванович (1920—1945) — Герой Советского Союза.